Schloss Töging steht für folgende Gebäude im Gemeindeteil Töging der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern:

 Oberes Schloss Töging
 Unteres Schloss Töging